Inlands Torpe kan avse:

 Inlands Torpe härad – ett tidigare härad i Bohuslän
 Inlands Torpe landskommun – en tidigare kommun i förutvarande Göteborgs och Bohus län 1952-1970
 Inlands Torpe landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Göteborgs och Bohus län 1918–1941